Cooke se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Montague Cooke, Jr.
 Mordecai Cubitt Cooke
 Theodore Cooke
 William Bridge Cooke